Detta är en lista över de 377 kommunerna i departementet Haut-Rhin i Frankrike.

 (CAC) Communauté d'agglomération de Colmar, skapat 2004.
 (CAM) Communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace, skapat 2001.

Haut-Rhin
Kommuner Haut-Rhin